Анестис Влахос () е гръцки кино и телевизионен актьор.

Биография 
Роден е на 22 юли 1967 година в македонското драмско градче Просечен в бедно земеделско семейство. Дядо му Филип (Филипос) е гъркоманин, деец на гръцкото андартско движение в Македония в началото на XX век, а баща му Ираклис загива в Итало-гръцката война в 1940 година. Учи във Висшето училище за кино и театър на Ликургос Ставракос, където е съученик с Костас Казакос. Успоредно с обучението си работи като строител при инцидент с пирон губи едното си око. Лечението му е платено от Ели Ламбети и Димитрис Паралилас.

През 1956 г. Влахос се появява за първи път във филма „Момичето в черно“ (Το κορίτσι με τα μαύρα), в който прави забележителна роля. В 1956 година играе в лентата на Костас Манусакис „Страхът“ (Ο φόβος) и оттогава обикновено играе поддържащи роли на лоши герои. Дебютира в театъра с „Погребете мъртвите“ (Θάψτε τους νεκρούς) в Кръглия театър на Леонидас Тревизас. Участва и в телевизионни продукции. През 1994 година след дългогодишна пауза играе във филма „Свидетел“ (Αυτόπτης μάρτυρας). Женен е за актрисата Мария Гарици.

Филмография

Бележки 

Родени в Просечен
Гръцки актьори
Македонски гърци